Chris Clark (zangeres) (*1946), Amerikaans soulzangeres
 Christopher Clark (historicus) (*1960), Australisch historicus
 Christine Clark (*1962), Amerikaans langeafstandsloopster
 Chris Clark (mijnopruimer) (*1964), mijnopruimer voor het Britse leger en de VN
 Chris Clark (ijshockeyer) (*1976), Amerikaans ijshockeyer
 Chris Clark (musicus) (*1979), Engels elektronisch musicus
 Chris Clark (voetballer) (*1980), Schots voetballer
 Chris Clark (jazzmusicus)

zie ook:
 Christopher Clark